Sjeng Schalken era o atual campeão, no entanto, não competiu nesta edição.

O brasileiro Gustavo Kuerten, popularmente conhecido como Guga, sagrou-se campeão ao vencer a final por 3–6, 6–2, 6–3 contra o argentino Agustín Calleri.

Cabeças de chave

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Ligações externas
 Chave do Brasil Open de 2004

S